Amerikai Egyesült Államok
 Hoskins (Nebraska)
 Hoskins (Oregon)